The Brave One (1956), filme sobre touradas
 The Brave One (2007), filme com Jodie Foster